Art Düsseldorf steht für:

 Art Düsseldorf, eine Kunstmesse in Düsseldorf und Meerbusch
 ART Düsseldorf, die Abkürzung für den Allgemeinen Rather Turnverein
 ART Düsseldorf, der Name der Handballgemeinschaft ART Düsseldorf